Michael Muusse (Rotterdam, 19 juli 1986) is een Nederlands voormalig semiprofessioneel wielrenner.

In 2006 reed hij voor de opleidingsploeg Rabobank-Jan van Arckel als belofte, en in 2007 tekende Muusse bij de nieuwe Belgische continentale ploeg Klaipeda/Splendid met o.a. Gediminas Bagdonas, Ramunas Navardauskas en Dave Bruylandts. Na een val in een amateurwedstrijd in Flawinne in september 2007 reed hij in 2008 als eliterenner bij het Belgische team Yawadoo-Colba-ABM van Peter Bauwens. Vanaf eind juni 2009 reed Muusse voor het Griekse Continentale Team Worldofbike.gr. Na één seizoen voor de ploeg te hebben gereden was hij in 2010 mede eigenaar en sportief directeur van de nieuwe Belgische tak van de ploeg.

Na zijn wielercarrière behaalde hij een Master graad in de honours opleiding Gravitation Astroparticle Physics aan de Universiteit van Amsterdam met specialisatie in de quantumveldentheorie en kosmologie.
Muusse werkte enige tijd in het onderwijs op diverse zelfstandige gymnasia en was actief als DJ en event organisator met Trance Vision.
Daarnaast begon hij in 2016 als zelfstandig ondernemer en raakte actief betrokken bij de politiek.
In 2022 was hij kandidaat Gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie in Heerlen.
In 2023 was hij kandidaat Statenlid voor Forum voor Democratie in Limburg.